Feuquières steht für:

 Feuquières, Gemeinde in Frankreich
 Feuquières-en-Vimeu, Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Antoine de Pas
 Pas de Feuquières